Championnat Provincial des Coeurs Scotties 2010 (ang. 2009 Quebec Scotties Tournament of Hearts) - mistrzostwa kobiet Quebecu w curlingu. Turniej finałowy odbył się w dniach 3-10 stycznia 2010. Zwycięski zespół będzie reprezentować prowincję na Scotties Tournament of Hearts 2010.

W finałach rozgrywanych systemem kołowym wzięło udział 10 drużyn. Marie-France Larouche jako obrończyni tytułu mistrzowskiego, Chantal Osborne - zwyciężczyni Circuit Provincial 2009, cztery zespoły wyłonione z rankingu: Eve Bélisle, Allison Ross, Saskia Hollands i Audrée Dufresne oraz cztery zespoły wyłonione w rywalizacji regionalnej: Annie Cadorette, Debbie Waller, Hélène Pelchat, Karla Ekdom-Delorme.

Obrończyni tytułu mistrzowskiego Marie-France Larouche dotarła do finału, przegrała go jednak wynikiem 5:7 i to Eve Bélisle zdobyła tytuł mistrzyń Quebecu 2010. Rok wcześniej również te drużyny spotkały się w finale. Bélisle wygrała po raz drugi, wcześniej w 2006.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
10 stycznia 2010; 13:30

Półfinał 
10 stycznia 2010; 9:00

1-2 
9 stycznia 2010; 14:00

3-4 
9 stycznia 2010; 14:00

Round Robin

Sesja 1. 
4 stycznia 2010; 9:00

Sesja 2. 
4 stycznia 2010; 14:00

Sesja 3. 
4 stycznia 2010; 19:00

Sesja 4. 
5 stycznia 2010; 9:00

Sesja 5. 
5 stycznia 2010; 14:00

Sesja 6. 
5 stycznia 2010; 19:00

Sesja 7. 
6 stycznia 2010; 9:00

Sesja 8. 
6 stycznia 2010; 14:00

Sesja 9. 
6 stycznia 2010; 19:00

Sesja 10. 
7 stycznia 2010; 9:00

Sesja 11. 
7 stycznia 2010; 14:00

Sesja 12. 
7 stycznia 2010; 19:00

Sesja 13. 
8 stycznia 2010; 9:00

Sesja 14. 
8 stycznia 2010; 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Championnat Provincial des Coeurs Scotties 2010

2010 w curlingu
2010